Анто́новка () — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 123 человека. Почтовый индекс — 32462. Телефонный код — 3858. Занимает площадь 0,866 км². Код КОАТУУ — 6821882602.

Местный совет 
32462, Хмельницкая обл., Дунаевецкий р-н, с. Держановка, ул. Дзержинского

Примечания

Ссылки 
 Антоновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Дунаевецкого района